Cylindrocladiella — рід грибів родини Nectriaceae. Назва вперше опублікована 1982 року.

Класифікація 
До роду Cylindrocladiella відносять 41 видів:

Примітки

Джерела 
 Boesewinkel, H.J. 1982. Cylindrocladiella, a new genus to accommodate Cylindrocladium parvum and other small-spored species of Cylindrocladium. Canadian Journal of Botany. 60(11):2288-2294 - P.2289

Роди грибів
Сордаріоміцети